es un personaje ficticio del manga y anime de CLAMP, xxxHOLiC.

Personaje 
Shizuka Dōmeki (también escrito Doumeki) es compañero de escuela de Watanuki y este lo considera su rival. Es miembro del club de kyudo y frecuentemente participa (y encabeza) las competencias de la escuela. Debido a esto y a su actitud calmada es muy popular con las chicas.
Vive en un templo que perteneció a su difunto abuelo, un sacerdote que durante su infancia le contó gran cantidad de historias folclóricas y prácticas sintoístas. Pese a esto, Doumeki presenta una casi nula habilidad de ver fantasmas o espíritus, aunque siente una “presión” espiritual y los siente de cierta forma. Lo cierto es que pese a su inhabilidad para verlos, puede exorcizarlos con facilidad e incluso su mera presencia los mantiene alejados. Su método de exorcismo es lanzar una flecha invisible que es creada de pura energía, como es demostrado en el volumen 2.

Personalidad 

La personalidad de Doumeki es completamente lo contrario a la de Watanuki. Es indiferente, calmado y tiende a ser sarcástico. Rara vez habla a menos de que sea para hablar sobre historias que le contó su abuelo o para pedir imposibles bentō para almorzar. Para irritación de Watanuki tiende a salir de la nada, especialmente cuando Watanuki tiene la oportunidad de estar con Himawari. Frecuentemente responde con "Oh" y con "Um". Es bastante observador y aunque no lo parece aprecia a Watanuki y lo protege.

Relación con Watanuki 
"Habrá un chico que será tu amigo [de Watanuki], a pesar de las riñas que tengan entre ustedes"

Esta persona se piensa que es Doumeki. Doumeki es visto constantemente como una molestia para Watanuki, más aún por su manera de sarcásticamente hacer que Watanuki le haga de almorzar o le ayude con sus quehaceres. Yuuko le aconseja a Watanuki permanecer cerca de Doumeki, ya que su mera presencia aleja a espíritus malignos. Por esta misma razón Yuuko siempre le dice a Watanuki que lleve a Doumeki a sus "misiones".
Pese a que Doumeki molesta al muchacho con sus sarcasmos y se irrita con su excentricidad, a él realmente le importa Watanuki como es demostrado cuando:
 Volumen 2, Ángel: Al caer Watanuki de la cima de la escuela lo atrapa, pese a que su brazo resulta lastimado (y tiene una próxima competencia).
 Volumen 5, Hortensia: Cava bajo la planta con sus manos desnudas, sin paraguas y tras lo dicho por Yuuko espera 10 horas parado en la lluvia hasta que Watanuki aparece.
 Volumen 5, Alas: Defendió a Watanuki de la agresiva muchacha y posteriormente intercepto con su mano la navaja con la que pensaba apuñalar a Watanuki.
 Volumen 6, Mujer del Parque: Tras preocuparse por la cada vez peor salud de Watanuki y cuidarlo tras su colapso en la tienda de Yuuko, Doumeki decidió dispararle a la mujer (a través de quien podía ver) una flecha espiritual. Yuuko explicó que hizo esto porque no quería que Watanuki desapareciera (muriera).
 Volumen 7-8, Rencor de la Araña: En el volumen 7, Doumeki se gana el odio de una araña tras destruir una telaraña en la que el brazo de Watanuki quedó atrapado; en venganza, la araña "teje" el ojo derecho de Doumeki, impidiéndole ver. Tras descubrir esto y enterarse que Doumeki perdería eventualmente la vista de ese ojo, Watanuki encuentra la manera de evitarlo, transfiriendo el rencor de la araña hacia él (haciendo perder a Watanuki su vista del ojo derecho). Doumeki se enoja y preocupa, buscando una manera de recuperar la vista del chico. Al final decide dar la mitad de su vista del ojo derecho a Yuuko para que esta la transfiera a Watanuki. Como consecuencia a veces ve lo que Watanuki ve en ese ojo.
 Volumen 9, Árbol de Sakura y Kohane en la lluvia: Luego de que Watanuki le da su paraguas a Kohane en el parque, Doumeki aparece ofreciéndole su paraguas, diciendo que puede resfriarse por lo que tenía el paraguas listo. También preparó te para él en su casa.
 Volumen 10, La Diosa de la Mala Suerte: Vio a Watanuki caer del edificio de la escuela y lo llevó a la tienda de Yuuko. Debido a esto, ahora es cliente de Yuuko y finalmente puede entrar a la tienda. Para poder salvar a Watanuki, dio toda la sangre que Wananuki perdió.
 Volumen 11: Doumeki logró jalar a Watanuki antes de que la madre Kohane logrará pegarle al ver que el chico le ofreciera una bebida.

Kohane comento que Watanuki y Doumeki se están "fusionando" (o "combinando"). Efectivamente, esta transformación se está dando gracias al ojo y ahora a la sangre que comparten. Yuuko nota junto con Mokona que es necesario que Doumeki "vea" cosas que no son de este mundo, para que "El último momento no sea el último". Lo que, por supuesto, es la primera declaración directa de que Doumeki tiene un rol fundamental en el futuro.
Cuando Yuko muere, Doumeki visita la tienda frecuentemente para traerle a Watanuki los ingredientes para cocinar ya que este no puede salir de la tienda y hacer que Watanuki cocine para el. Watanuki le da a Doumeki un dedal en forma de anillo que libera su poder en forma de un arco, como prueba de su poder Watanuki rompe la barrera de la tienda que lo protegía de los espíritus para que lo atacaran e hiciera que Doumeki reaccionara usando el arco para salvarlo, también se ve que Watanuki puede hacer que Doumeki vea lo que el ve con su ojo izquierdo permitiéndole ver a los espíritus.

Doumeki y la tienda de Yuuko 
En los primeros volúmenes, Doumeki y Yuuko respectivamente declararon que Doumeki no podía entrar a la tienda de Yuuko. En el volumen 8, Yuuko comenta que esto se debe a que es porque él no la necesita, por lo que no la ve. Para Doumeki, en donde debería de estar la tienda, él sólo ve un terreno baldío con dos viejos postes. Cuando Watanuki se desmayó dentro de la tienda y Doumeki fue a recogerlo, a su ver Watanuki salió de la nada.
Sin embargo, tras casi morir Watanuki debido a una caída que sufrió, Yuuko le ordena llevarlo a la tienda. Es capaz de entrar ya que él y Himawari necesitaban pagar el precio que pedía Yuuko para salvar a Watanuki. Después de esto sigue siendo capaz de ver y entrar en la tienda.

Referencias 

CLAMP
Personajes de manga y anime

en:List of xxxHolic characters#Shizuka Dōmeki